Ирты́шский прое́зд — название проездов в различных населённых пунктах России.

 В Москве:
 1-й Иртышский проезд;
 2-й Иртышский проезд.
 Иртышский проезд — проезд в Ставрополе.
 Иртышский проезд — проезд в Хабаровске.

См. также 
 Иртышская улица
 Иртышский переулок